Хетепхерес:

 Хетепхерес — сестра и жена египетского фараона Снофру, мать Хеопса, бабка Хетепхерес II.
 Хетепхерес II — представительница IV династии Древнего Египта, царица Египта при своём муже Джедефра, жрица бога Тота.